Edgars Adamovičs (né le  à Riga en République socialiste soviétique de Lettonie) est un joueur professionnel de hockey sur glace letton.

Carrière de joueur 
Il a commencé sa carrière professionnelle dans le Latvijas čempionāts. Il y joua six saisons entre 2003 et 2009 pour trois clubs différents. Lors de la saison 2009-2010, il choisit de s'aligner avec le Mont-Blanc Hockey Club en France.

Il représenta à trois reprises son pays lors du Championnat du monde junior de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2003-2004 ||Prizma Riga ||Latvian U18 League ||- ||17 ||14 ||31 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Prizma Riga ||Latvijas čempionāts ||21 ||4 ||10 ||14 ||8 ||2 ||0 ||3 ||3 ||4
|-
|2004-2005 ||SK LSPA/Rīga ||Latvijas čempionāts ||24 ||4 ||13 ||17 ||14 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2005-2006 ||ASK Ogre ||Latvijas čempionāts ||- ||4 ||11 ||15 ||67 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||ASK Ogre ||Latvijas čempionāts ||44 ||2 ||2 ||4 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||ASK Ogre ||Latvijas čempionāts ||31 ||1 ||7 ||8 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||ASK Ogre ||Latvijas čempionāts ||51 ||2 ||13 ||15 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Mont-Blanc Hockey Club ||Ligue Magnus ||25 ||4 ||8 ||12 ||39 ||5 ||1 ||2 ||3 ||25
|-
|2010-2011 ||KS Toruń ||I liga ||35 ||24 ||36 ||60 ||34 ||4 ||3 ||1 ||4 ||10
|-
|2011-2012 ||Herner EV 2007 || Allemagne-4 ||9 ||3 ||7 ||10 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 ||MMKS Podhale Nowy Targ ||I liga ||2 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || HK Kurbads || Latvijas čempionāts|| 25 || 6 || 15 || 21 || 22 || 11 || 2 || 2 || 4 || 22
|-
| 2014-2015 || HK Kurbads || Latvijas čempionāts|| 23 || 4 || 17 || 21 || 20 || 13 || 3 || 2 || 5 || 18
|-
| 2015-2016 || HK Kurbads || Latvijas čempionāts|| 16 || 3 || 5 || 8 || 8 || 5 || 3 || 0 || 3 || 29

Internationales 

|2003 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior -18 ans div. 1 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2 ||align="left"|
|- 
|2004 ||align="left"| Lettonie ||align="left"| Championnat du monde junior -18 ans div. 1 || 5 || 0 || 2 || 2 || 2 ||align="left"|
|-
|2006 ||align="left"| Lettonie ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 0 || 1 || 1 || 8 ||align="left"|

Notes et références 

Naissance en avril 1986
Naissance à Riga
Naissance en RSS de Lettonie
Joueur letton de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club Mont-Blanc
Joueur du HK Ogre
Défenseur de hockey sur glace